Organitzacions:
 Universitat Yale, antigament Yale College, institució d'educació superior privada a New Haven (Connecticut, EUA)
 Yale Babylonian Collection, branca independent de la Yale University Library al campus de la Universitat Yale a New Haven
 Yale Law School o Yale Law, escola professional de graduats, i la facultat de dret de la Universitat Yale
 Yale University Art Gallery, museu que acull una important col·lecció d'obres d'art al campus de la Universitat Yale a New Haven 
 Yale University Press, editorial universitària dels Estats Units associada a la Universitat Yale
 Centre d'Art Britànic de Yale, col·lecció d'art britànic al centre de New Haven, Connecticut 
 Toponímia:
 Yale (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus anomenat per Caroline Yale (1848-1933)
 Yale (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Yale (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Yale (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Yale (Oklahoma), ciutat dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Miscel·lània:
 Caroline Yale (Charlotte, 1848 - Northampton, 1933), educadora estatunidenca que va revolucionar l'ensenyament dels estudiants amb discapacitat auditiva
 Escola de Yale, grup influent de crítics literaris, teòrics i filòsofs de la literatura amb una influència manifesta de Jacques Derrida i la desconstrucció
 Romanització Yale per al cantonès, mètode de transcripció del cantonès a l'alfabet llatí